Тимаково — топонимы в России.

Тимаково — упразднённый посёлок в Пестяковском районе Ивановской области.
Тимаково — упразднённый посёлок в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
Тимаково — озеро в Чистоозёрном районе Новосибирской области.